

Persone 
 Josip Kvesić – calciatore bosniaco 
 Kornelija Kvesić – ex cestista jugoslava, dal 1991 croata 
 Mario Kvesić –  calciatore bosniaco